Gayton kan syfta på:
 Gayton, Norfolk - en ort i Norfolk, England
 Gayton, Northamptonshire - en ort i Northamptonshire, England
 Gayton, Staffordshire - en ort i Staffordshire, England
 Gayton Le Marsh - en ort i Lincolnshire, England
 Gayton Le Wold - en ort i Lincolnshire, England